Obsjtina Dlgopol (bulgariska: Община Дългопол) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Oblast Varna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Dlgopol delas in i:
 Asparuchovo
 Borjana
 Velitjkovo
 Lopusjna
 Medovets
 Partizani
 Poljatsite
 Rojak
 Sava
 Tsonevo

Följande samhällen finns i Obsjtina Dlgopol:

 Dlgopol

I omgivningarna runt Obsjtina Dlgopol växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Obsjtina Dlgopol är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Varna (region)